Sarzedo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sarzedo (ort), Minas Gerais, 
 Sarzedo (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Sarzedo (freguesia i Portugal, Castelo Branco), Covilhã, 
 Sarzedo (freguesia i Portugal, Coimbra), Arganil, 
 Sarzedo (freguesia i Portugal, Viseu), Moimenta da Beira, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar